
Dit is een lijst met afleveringen van de AUS televisieserie Homicide. De serie telt 1 seizoen. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1 

Homicide, Lijst van afleveringen van